José Pachêco da Rocha (Garanhuns Pernambuco, Brasil, 1890 — 27 de abril de 1954) foi um cordelista brasileiro.

Biografia 
José Pachêco da Rocha nasceu provavelmente em Porto Calvo, Alagoas, (para outros, o local de seu nascimento seria a cidade de Correntes, Pernambuco) e foi um importante autor de textos de cordéis na primeira metade do século XX. Mestre do gracejo, em suas obras ele abordava temas cotidianos, religiosos e o cangaço.  algumas obras suas como  A chegada de Lampião no inferno e A intriga do Cachorro com o Gato se tornaram clássicos da Literatura de cordel. Pachêco Morreu em um acidente no ano de 1954.

Principais obras 

A Chegada de Lampião no Inferno.
História da princesa Rosamunda ou a morte do gigante.
A Intriga do Cachorro com o Gato.
O Grande Debate de Lampião com São Pedro.
Os sofrimentos de N. S. Jesus Cristo.

Bibliografia 

 De ALMEIDA, Leonardo Vieira; Biografia, CASA Ruy Barbosa; disponível em: http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/JosePacheco/josePacheco_biografia.html#. Acesso em 29/mar/2019
 Da ROCHA, José Pachêco; A chegada de Lampeão no Inferno. Fundação Casa Rui Barbosa;  Disponível em pdf: http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=CordelFCRB&pasta=Jose%20Pacheco&pesq=. Acesso em 29/mar/2019
 POTIER, Robson William; O cangaço em verso: Cangaceiros, violência, valentia e honra nas representações do espaço sertanejo. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH • São Paulo, julho 2011. Disponível em pdf: http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300679557_ARQUIVO_ARTIGOANPHUNACIONAL.pdf. Acesso em 27/fev/2019
 JOSÉ PACHECO, um mestre do Cordel, disponível em: http://acordacordel.blogspot.com/2013/08/jose-pacheco-um-mestre-do-cordel.html. Acesso em 30/mar/2019
 POETA José Pacheco da Rocha – Síntese biográfica. Disponível em: https://memoriasdapoesiapopular.com.br/2014/12/12/poeta-jose-pacheco-da-rocha-sintese-biografica/. Acesso em 30/mar/2019

Ligações externas 
 Fundação Casa de Rui Barbosa

Naturais de Garanhuns
Cordelistas do Brasil